Oocyclus — род жуков из подсемейства Hydrophilinae семейства водолюбы.

Описание 
Околоводные жуки мелких размеров (около 5 мм). Род широко распространен в Юго-Восточной Азии и в Неотропике. Большинство из них имеют овальную форму, от округлых до удлиненно-овальных, от слегка выпуклых до почти полусферических на дорсальной поверхности. Верх рассеянно-пунктированный, блестящий. Усики восьмичлениковые. Брюшко с пятью обнаженными вентритами, которые опушены на всем протяжении, хотя густота опушения может варьироваться. Простернум с парой шиповидных щетинок или волосков или без них. Отросток мезовентрита обычно образован сочлененными шиповидными щетинками или волосками. Переднебоковые углы переднеспинки широко закруглены до шиповидных. Глаза не выступающие. Шов надкрылий приподнят или нет. Самцы без модифицированных передних лапок. Виды Oocyclus обитают в так называемых гигропетрических средах обитания, то есть на влажных скалах вдоль быстроходной воды.

Классификация 
Около 50 видов.

 Oocyclus acuru
 Oocyclus aeneus
 Oocyclus alterosa
 Oocyclus andinus
 Oocyclus angustipenis
 Oocyclus armatus
 Oocyclus armstrongorum
 Oocyclus bhutanicus
 Oocyclus bolivari
 Oocyclus brevicornis
 Oocyclus brunneus
 Oocyclus caparao
 Oocyclus catarata
 Oocyclus coromoto
 Oocyclus coxalis
 Oocyclus decorus
 Oocyclus dinghu
 Oocyclus ecolab
 Oocyclus espinhacu
 Oocyclus fikaceki
 Oocyclus flexus
 Oocyclus floccus
 Oocyclus foxae
 Oocyclus fryanus
 Oocyclus funestus
 Oocyclus galbus
 Oocyclus giganteus
 Oocyclus grandis
 Oocyclus humboldti
 Oocyclus iguazu
 Oocyclus imitator
 Oocyclus itapecori
 Oocyclus itapecum
 Oocyclus lacia
 Oocyclus latipenis
 Oocyclus latus
 Oocyclus luteus
 Oocyclus maculatus
 Oocyclus madidus
 Oocyclus magnificus
 Oocyclus maluz
 Oocyclus melinoventris
 Oocyclus meridensis
 Oocyclus miza
 Oocyclus morgani
 Oocyclus muscus
 Oocyclus namtok
 Oocyclus obscurus
 Oocyclus ornatus
 Oocyclus ovalis
 Oocyclus petra
 Oocyclus pico
 Oocyclus pilosus
 Oocyclus pittieri
 Oocyclus rotundus
 Oocyclus rupicola
 Oocyclus sapphirus
 Oocyclus schubarti
 Oocyclus sharpi
 Oocyclus shorti
 Oocyclus sitesi
 Oocyclus substillus
 Oocyclus sulcatus
 Oocyclus sumatrensis
 Oocyclus tapanti
 Oocyclus thailensis
 Oocyclus thrixdiastematus
 Oocyclus thysanus
 Oocyclus trio
 Oocyclus trujillo
 Oocyclus vestitus
 Oocyclus viridescens
 Oocyclus xanthus
 Oocyclus yubai
 Oocyclus zulianus

Примечания

Литература 
  ISSN 0374-1036

Ссылки 
 Biolib.cz: genus Oocyclus Sharp, 1882

Водолюбы
Роды жесткокрылых